Mastophora može označavati:
 Mastophora (alga) Decaisne, rod algi iz porodice Mastophoraceae.
 Mastophora (Animalia) Holmberg, 1876, rod pauka iz porodice Araneidae.